Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Swordfish, d'après le nom anglais de l'espadon :
 le , un destroyer lancé en 1895 et revendu en 1910 ;
 le , un sous-marin expérimental lancé en 1916 puis converti en navire de surface l'année suivante ;
 le , un sous-marin de  lancé en 1931 et coulé par une mine en 1940.

Swordfish